Борка може бити:

 Борка (име), женско име
 Борка (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република